Municipio de Whitewater puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Whitewater (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Whitewater (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dubuque.
 Municipio de Whitewater (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Grand Traverse.
 Municipio de Whitewater (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Winona.
 Municipio de Whitewater (condado de Bollinger, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bollinger.
 Municipio de Whitewater (condado de Cape Girardeau, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cape Girardeau.
 Municipio de Whitewater (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.